DNSAP oznacza:
 Danmarks Nationalsocialistiske Arbejderparti
 Deutsche Nationalsozialistische Arbeiterpartei

Zobacz też 
 NSDAP